Мэтт Вагнер (; род. 9 октября 1961) — американский автор комиксов. Наиболее известен созданием серий Mage и Grendel.

Карьера 
Первым выпущенным комиксом Мэтта Вагнера был Comico Primer #2, который вышел в 1982 году. В нём впервые появился .

Личная жизнь 
Начиная с 2000 года Вагнер живёт в Портленде (Орегон) вместе со своей женой Барбарой Шутц (сестрой ). Мэтт является атеистом.

Награды и номинации 
 1988:
 Номинация на «Best Writer» в Eisner Award за Grendel
 Победа на Inkpot Award
 1993:
 Победа в «Best Finite Series/Limited Series» на Eisner Award за Grendel: War Child
 Номинация на «Best Writer/Artist» в Eisner Award за Batman: Legends of the Dark Knight: «Faces»
 Номинация на «Best Cover Artist» в Eisner Award за Batman: Legends of the Dark Knight: «Faces»
 Номинация на «Best Inker» в Eisner Award за Grendel: War Child
 1995: Номинация на «Best Writer» в Eisner Award за Sandman Mystery Theatre
 1999:
 Победа в «Best Anthology» на Eisner Award за Grendel: Black, White, and Red
 Победа в «Best Short Story» на Eisner Award за «Devil’s Advocate» в Grendel: Black, White, and Red #1
 Номинация на «Best Writer» в Eisner Award за Grendel: Black, White, and Red

Работы

Atomeka Press 
 A1 #2 (1989)

Comic Legends Legal Defense Fund 
 The True North #1 (1988)
 The True North II #1 (1991)

Comico 
 Grendel #1-3 (1983—1984)
 Grendel vol. 2 #1-40 (1986—1990)
 Mage #1-15 (1984—1986)
 Magebook #1-2 (1985)
 Primer #2, 5 (1982—1983)
 Silverback #1-3 (1989)

Dark Horse Comics 

 Dark Horse Presents #40, 45 (1990) (stories in anthology title)
 Dark Horse Presents Fifth Anniversary Special #1 (1991) (story in anthology title)
 Grendel Tales: Devil’s Choices #1 (1995)
 Grendel Tales: Devils and Deaths #1 (1994)
 Grendel Tales: Homecoming #1-3 (1994—1995)
 Grendel Tales: The Devil’s Hammer #1-2 (1994)
 Grendel: Behold the Devil #0, #1-8 (2007—2008)
 Grendel: Black, White, and Red #1-4 (1998—1999)
 Grendel: Devil’s Legacy #1-5 (2000)
 Grendel: War Child #1-10 (1992—1993)
 The Terminator: One Shot (1991)

DC Comics 

 Batman vol. 3 #54 (2018)
 The Batman Adventures Annual #1 (1994)
 Batman and the Mad Monk #1-6 (2006—2007)
 Batman and the Monster Men #1-6 (2006)
 Batman Black and White #3 (1996)
 Batman/Grendel #1-2 (1993)
 Batman/Grendel vol. 2 #1-2 (1996)
 Batman: Legends of the Dark Knight #28-30 (1992)
 Batman/Riddler: The Riddle Factory #1 (1995)
 Batman/Superman/Wonder Woman: Trinity #1-3 (2003)
 The Demon vol. 2 #1-4 (1987)
 The Demon vol. 3 #22 (1992)
 Doctor Mid-Nite #1-3 (1999)
 The Sandman #25 (1991)
 Secret Origins Special #1 (Riddler story) (1989)
 Who's Who in the DC Universe #4-6, 8, 16 (1990—1992)
 Who’s Who: The Definitive Directory of the DC Universe  #6 (1985)

Vertigo 
 House of Mystery Halloween Annual #1-2 (2009—2010)
 Madame Xanadu #1-29 (2008—2011)
 Sandman Midnight Theatre #1 (1995)
 Sandman Mystery Theatre #1-60, Annual #1 (1993—1998)
 Vertigo: Winter’s Edge #1 (1998)

Dynamite Entertainment 

 Django/Zorro #1-7 (2014—2015)
 Green Hornet: Year One #1-12 (2010—2011)
 Grendel vs. The Shadow (2014)
 The Shadow #100 (2015)
 The Shadow: The Death of Margo Lane (2016)
 The Shadow: Year One #1-10 (2013—2014)
 The Spirit #1-13 (2015—2016)
 Zorro #1-20 (2008—2010)
 Zorro Rides Again #1-12 (2011—2012)

Image Comics 
 Mage: The Hero Defined #0-15 (1997—1999)
 Mage: The Hero Denied #0-15 (2017—2019)

Legendary Comics 
 The Tower Chronicles: Dreadstalker #1-10 (2014—2015)
 The Tower Chronicles: Geisthawk #1-4 (2012—2013)

Marvel Comics 
 Savage Hulk #1 (1996)
 Ultimate Marvel Team-Up #1 (2001)
 Wolverine vol. 2 #9 (одна страница) (1989)

Примечания 

Художники США XX века
Художники США XXI века
Писатели США XX века
Писатели США XXI века